Ocena ex-ante – termin ekonomiczny
 Błędy prognozy ex ante – miara dokładności prognoz statystycznych